Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à Berkeley du  au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
29 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1966
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1966
Sport en septembre 1966
Octobre 1966